Slovo smyčka může označovat
 uzavřený okruh na provazu, často spojený s uzlem
 dračí smyčka
 katovská smyčka
 liščí smyčka
 jisticí smyčka kus lana, šňůry nebo popruhu sloužící k vytvoření jistícího bodu nebo jeho prodloužení
 expresní smyčka (expreska) slouží spolu se dvěma karabinami k velmi rychlému spojení jistícího lana s pevným jistícím bodem

 v informatice
 cyklus slouží k řízení běhu programu
 tvar magnetofonové pásky v kazetě

 v dopravě 
 detekční smyčka
 smyčka (obratiště) (též otočka, točna, točka), druh obratiště vozidel
 tramvajová smyčka 
 autobusová smyčka  
 trolejbusová smyčka
 smyčka (železnice), uspořádání železniční trati pro překonání výrazného převýšení

 v matematice a fyzice
 Möbiova páska se také nazývá Möbiova smyčka
 hrana (graf) – typ hrany v grafu
 časová smyčka – oblast časoprostoru

 názvy uměleckých děl
 knihy
 Smyčka (Arkadij Adamov) – detektivka Arkadije Adamova Petija z roku 1977
 Smyčka (Jiří Křenek) – kriminální povídka Jiřího Křenka z roku 1975
 Smyčka (Kodži Suzuki) – hororový román Kodžiho Suzuki Loop z roku 2008
 Smyčka (Martina Cole) – detektivní román Martiny Coleové The Take z roku 2005
 Smyčka (Pavel Kohout) – román Pavla Kohouta z roku 2008
 Smyčka (Simon Stalenhag) – sci-fi román Simona Stalenhaga Tales from the Loop z roku 2014
 film
 Smyčka (film, 1957) – polské drama Pętla
 Smyčka (film, 2004) – americká komedie Knots
 Smyčka (film, 2009) – český televizní film (drama / thriller) režiséra Viktora Polesného
 Smyčka (film, 2011) – španělský krátkometrážní snímek Loop
 Smyčka (film, 2014) – mexické psychologické sci-fi El incidente
 Smyčka (studentský film) – český krátkometrážní snímek z roku 2014
 Smyčka (film, 2015) – rumunský krátkometrážní animovaný film Loop
 Smyčka (film, 2016) – maďarský detektivní sci-fi thriller Hurok
 Looping (film, 2016) – německé drama
 Smyčka (film, 2021) – kanadské krátkometrážní Sci-Fi Loop

 Příjmení
Jan Smyčka – český lékař a politik
Miroslav Smyčka – český operní pěvec
Jolana Smyčková – česká herečka zpěvačka

Reference

Externí odkazy